Stechpalme bezeichnet:

 die Europäische Stechpalme (Ilex aquifolium)
 Stechpalmen (Ilex), eine Pflanzengattung aus der Familie der Stechpalmengewächse (Aquifoliaceae)